Беру — российский маркетплейс.
 Беру () — остров в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов
 Беру () — атолл в архипелаге Гилберта (Кирибати)